łuszczycowe zapalenie stawów
 łojotokowe zapalenie skóry